Bagabag peut désigner les lieux suivants :

 Bagabag, une municipalité de la province de Nueva Vizcaya, aux Philippines.
 Bagabag, une île de la province de Madang en Papouasie-Nouvelle-Guinée.